Шкафу́т (от  – стелаж, ешафод) – многозначен морски термин.

 Шкафут на корабите и съдовете е средната част на горната палуба от фокмачтата до гротмачтата или от носовата надстройка (бак) до кърмовата (ют).
 Шкафут на дървените кораби са широките дъски, положени хоризонтално надлъжно на бордовете за преминаване от бака на шканеца (кватердека).
 Шкафут на речните метални баржи е дървената греда, вървяща по бордовете и служеща за поставянето на леерните стойки.

Свързани термини: шкафутен трап, шкафутна греда-перило, шкафутно оръдие, подветрена шкафутна мрежа.

Източници 

Части на кораба
Морски термини